Waynesville (Carolina do Norte)
Waynesville (Illinois)
Waynesville (Missouri)
Waynesville (Ohio)

Desambiguações de topônimos